Појам Руско-шведски рат може да се односи на:
 Руско-шведски рат (1495—1497),
 Руско-шведски рат (1554—1557),
 Ливонски рат,
 Руско-шведски рат (1590—1595),
 Ингријски рат,
 Руско-шведски рат (1656—1658),
 Велики северни рат,
 Руско-шведски рат (1741—1743),
 Руско-шведски рат (1788—1790),
 Фински рат